Antioch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Antioch Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Antioch Township (White County, Arkansas)
 Antioch Township (Illinois)
 Antioch Township (Michigan)